Blaž Vrhovec, né le  à Ljubljana, est un footballeur international slovène. Il évolue au poste de milieu de terrain au NK Maribor.

Carrière 

Blaž Vrhovec honore sa première sélection internationale le  lors d'un match amical contre la Macédoine.

Il rejoint le NK Maribor au cours de l'été 2016, pour trois saisons.

Statistiques

Palmarès 
  NK Maribor
 Champion de Slovénie en 2017.

Références

Liens externes 
 

Naissance en février 1992
Naissance à Ljubljana
Footballeur international slovène
Joueur du NK Interblock
Joueur du NK Celje
Joueur du NK Maribor